Сегуро́ла () — испанская фамилия баскского происхождения.

Известные носители:
 Арести Сегурола, Габриель (1933—1975) — баскский писатель, поэт, драматург, переводчик.
 Бальивьян Сегурола, Хосе (1805—1852) — президент Боливии (1841—1847).